A Game of Bluff – film del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 A Game of Bluff – film del 1914 diretto da Cecil Birch